Herrenhaus Stolpe steht für

 ein Herrenhaus in Stolpe (Angermünde) im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Gutshaus Stolpe in Stolpe (Peene) im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Schloss Stolpe in Stolpe auf Usedom im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern